Előző mérkőzés - Következő mérkőzés

A magyar női labdarúgó-válogatott harmadik hivatalos és első tétmérkőzése 1985. április 27-én Szekszárdon volt Spanyolország ellen. A találkozó az 1987-es Európa-bajnokságra volt selejtező. A mérkőzés 1–0-s magyar győzelemmel zárult.

Az összeállítások

A mérkőzés

Örökmérleg a mérkőzés után

Források 
 

A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései 1985-ben
1985 a labdarúgásban
A magyar női labdarúgó-válogatott mérkőzései Spanyolország ellen